Wireonki (Vireoninae) – podrodzina ptaków z rodziny wireonkowatych (Vireonidae).

Zasięg występowania  
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w Ameryce.

Systematyka 
Podrodzina ponownie wyróżniona na podstawie analiz z 2022 roku; w takim ujęciu do podrodziny należą następujące rodzaje:
 Cyclarhis 
 Hylophilus 
 Vireolanius 
 Tunchiornis  – jedynym przedstawicielem jest Tunchiornis ochraceiceps  – leśniak rdzawoczelny
 Pachysylvia 
 Vireo 

Fragment kladogramu (uproszczony) za Taxonomy in Flux Checklist:

Przypisy